Sahara − отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас Стрип, в Лас-Вегасе
Sahara − второй студийный альбом греческого певца Сарбеля